Diurne signifie « qui vit le jour » ou plus généralement « qui se rapporte au jour ». Son étymologie est dia, le jour en grec.
Exemple : le loup est un mammifère diurne.

Qui vit le jour 
 Diurne, en zoologie, se dit d'une espèce qui a sa période d'activité maximale durant la journée et sa période d'activité minimale la nuit, par opposition aux espèces nocturnes qui sont plus actives durant la nuit. Exemple : le Gecko diurne.
 Diurne, en botanique, se dit d'une plante dont la fleur s'ouvre durant la journée et se referme la nuit. Exemple : la belle de jour par opposition à la belle de nuit.

Qui se rapporte au jour 
 en médecine, la somnolence diurne est le fait d'avoir tendance à s'endormir en journée
 en automobile, les feux diurnes, ou feux de croisement, sont des phares de faible puissance
 en astronomie, le mouvement diurne est le mouvement apparent des astres dans le ciel résultant de la rotation de la Terre autour de son axe
 en astronomie, le parallaxe diurne d’un astre est l’angle sous lequel on verrait depuis cet astre le rayon terrestre aboutissant au lieu d’observation
 en météorologie, le cycle diurne est la variation de l'ensoleillement et de ses effets du lever au coucher du Soleil.

Divers 
 Les Actes diurnes ou  tenaient lieu de Journal officiel dans la Rome antique.